Сульфид мышьяка(V) — бинарное неорганическое соединение мышьяка и серы с формулой AsS, ярко-жёлтые кристаллы, не растворимые в воде.

Получение 

 Сплавление мышьяка с серой в инертной атмосфере даёт смесь продуктов:

 Пропуская сероводород через раствор мышьяковой кислоты:

 Осторожное разложение кислотой тетратиоарсената натрия:

Физические свойства 

Сульфид мышьяка(V) образует ярко-жёлтые кристаллы.

Не растворяется в воде, слабо растворим в сероуглероде.

Химические свойства 

 При нагревании разлагается:

 Разлагается горячей водой:

 Разлагается горячими серной и азотной кислотами:

 Реагирует с щелочами:

 Окисляется кислородом воздуха при прокаливании:

 Реагирует с горячей концентрированной перекисью водорода:

 С сульфидами щелочных металлов образует тиоарсенаты:

Литература 
 
 
 

Соединения мышьяка
мышьяк
Сульфиды мышьяка